Hans Kloss – protagonista della serie TV polacca Stawka większa niż śmierć e opere derivate
 Hans Kloss – videogioco del 1992
 Hans Kloss - Stawka większa niż śmierć – film del 2012
 Hans Kloss – artista tedesco
 Hans Kloss – presidente della Banca d'Austria